

Ендікотт — місто, штат Вашингтон
 Ендікотт — селище, штат Небраска
 Ендікотт — селище, штат Нью-Йорк